Das Damendoppel der US Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Virginia Ruano-Pascual und Paola Suárez.

Das Finale bestritten Lisa Raymond und Samantha Stosur gegen Jelena Dementjewa und Flavia Pennetta, das  Raymond und Stosur in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2005